Нефтяник (хоккейный клуб):

 Нефтяник (хоккейный клуб, Альметьевск)
 Нефтяник (хоккейный клуб, Лениногорск)
 Нефтяник (хоккейный клуб, Ухта)

См. также 
 Нефтяник-Смена (хоккейный клуб, Северск)
 СКА-Нефтяник (клуб по хоккею с мячом, Хабаровск)